The Informer bezeichnet:
 The Informer, Originaltitel des britischen Spielfilms Die Nacht nach dem Verrat von Arthur Robison (1929)
 The Informer, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Der Verräter von John Ford (1935)
 The Informer (2019), britischer Spielfilm von Andrea Di Stefano (2019)

Siehe auch:
 Informer